ТСК — многозначная аббревиатура:
 ТСК — танцевально-спортивный клуб
 ТСК — телеметрия, слежение и контроль
 ТСК — теплоснабжающая компания
 ТСК — терминально-складской комплекс
 ТСК — терминальный субкомплекс
 ТСК — технические средства контроля
 ТСК — технология синтетического каучука
 ТСК — тиосемикарбазид
 ТСК — типовая строительная конструкция
 ТСК — товарно-складская контора
 ТСК — толуолсульфокислота
 ТСК — Томская судоходная компания
 ТСК — топливная смарт-карта
 ТСК — торгово-сервисный комплекс
 ТСК — транспортно-складской комплекс
 ТСК — трубо-стоечная канализация
 ТСК — трёхстворчатый клапан
 ТСК — туристско-спортивный клуб

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей